Умид:

 Уми́д — среднеазиатское, азербайджанское и персидское  мужское имя (в переводе с араб. означает: «надежда»); женский вариант имени — Уми́да. 
 Умид — посёлок городского типа в Гарадагском районе Баку, Азербайджан. 
 Умид (футбольный клуб, Баку).
 Умид (футбольный клуб, Джалилабад).
 Умид (футбольный клуб, Ташкент).
 Умид — образовательный фонд в Узбекистане.
 Умид — политическая партия в Азербайджане.
 Умид — мост через реку Аракс на азербайджано-турецкой границе